Приозёрный сельский округ

Российская Федерация

Владимирская область 

 Приозёрный сельский округ Вязниковского района (упразднён)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Приозёрный сельский округ Борзинского района

Казахстан

Костанайская область 

 Приозёрный сельский округ Алтынсаринского района

Северо-Казахстанская область 

 Акжанский сельский округ Тимирязевского района (до 2003 Приозёрный)